Turritani – abitanti di Cappuccini (Sassari)
Turritani – abitanti di Luna e Sole
Turritani – abitanti di Porto Torres
Turritani – abitanti di Predda Niedda
Turritani – abitanti di Sassarese (subregione)
Turritani – abitanti di Torrebelvicino